Sumak Kawsay, ou buen vivir — conceito filosófico do indigenismo latino-americano
 Bem Viver — freguesia em Portugal
 Benviver — concelho extinto em Portugal
 Bon vivant — termo relacionado à vida boêmia e ao hedonismo
 Bem-estar
 Qualidade de vida